Бразильско-индийские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Бразилией и Индией.

Обзор 
3 мая 1948 года было открыто посольство Индии в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро, 1 августа 1971 года посольство перенесли в столицу Бразилиа. Бразилия и Индия — территориально крупные страны с культурным разнообразием, демократическим правительством и большим многонациональным населением. Страны сотрудничают по таким вопросам, как: международная торговля, БРИКС, окружающая среда, реформа Организации Объединенных Наций и расширения Совета Безопасности. Торговые отношения между странами развиваются в ряде областей, таких, как: наука и технологии, фармацевтика. В 2007 году товарооборот между странами составил сумму в 3.12 млрд долларов США, по сравнению с 1,2 млрд $ в 2004 году.

Сравнительная характеристика

Примечания 

Индия
Бразилия